Aloneftis ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Aloneftis (* 1945), zyprischer Politiker und Manager
 Efstathios Aloneftis (* 1983), zyprischer Fußballspieler